|}
Die Bahnstrecke Alessandria–Novara–Arona ist eine Bahnstrecke in Italien.

Die Strecke wurde vom Königreich Sardinien gebaut, um die bestehende Bahnstrecke Torino–Genova (und somit dem Hafen Genua) mit dem Lago Maggiore (und somit dem Kanton Tessin) zu verbinden.

Eröffnet wurde die Strecke in drei Abschnitten, Alessandria–Mortara am 5. Juni 1854, Mortara–Novara am 3. Juli 1854 und am 14. Juni 1855 Novara–Arona.

Die Bahnstrecke führte zur Bauzeit entlang der Grenze zum Königreich Lombardo-Venetien, und verband die zwei wichtigen Festungsstädte Alessandria und Novara.

Einzelnachweise

Literatur 
 Rete Ferroviaria Italiana. Fascicolo linea 13

Weblinks 

Bahnstrecke in der Lombardei
Bahnstrecke im Piemont